

Персоналії 
 Брусило Ігор Миколайович (1980) — український дипломат, Заступник Керівника Офісу Президента України.
 Брусило Йосип Йосипович (1883—1938) — член Всеукраїнської ради селянських депутатів, член Української Центральної Ради.
 Брусило Наталія Іванівна — учителька Бориспільської ЗОШ I—III ступенів № 8, заслужений вчитель України

Див. також 
 Брусилов

Примітки